Arne Larsen er navnet på flere personer:

 Arne Larsen-Ledet (1885-1968) – dansk landbrugskonsulent
 Arne Larsen (botaniker) (1902-1979) – dansk botaniker (Arne Koefoed Larsen)
 Arne Pilegaard Larsen (1912-1979) – dansk landmand og organisationsleder
 Arne Larsen (politiker) (1917-1989) – dansk jord- og betonarbejder, politiker og modstandsmand
 Arne Larsen (økonom) (født 1936) – dansk økonom, forstander og tidligere overvismand
 Arne W. Larsen (1919 – 1978) – dansk socialdemokratisk politiker